Krakor kan syfta på:

Geografi

Kambodja 

 Krakor (distrikt), Pursat, 
 Krakor (flygplats), Pursat, 

Robotskapade Kambodjaförgreningar